Desa Ngumpul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngumpul (administrativ by i Indonesien, lat -7,55, long 111,47), Jawa Timur, 
 Desa Ngumpul (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 112,27), Jawa Timur, 
 Desa Ngumpul (administrativ by i Indonesien, lat -7,59, long 111,85), Jawa Timur, 
 Desa Ngumpul (administrativ by i Indonesien, lat -7,95, long 111,41), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar